La Supercoupe de Belgique 2011 est un match de football qui oppose le vainqueur du championnat de division 1 belge 2010-2011, le KRC Genk et le vainqueur de la coupe de Belgique 2010-2011, le Standard de Liège. 

Le KRC Genk remporte la Supercoupe pour la première fois de son Histoire, sur le score de 1 - 0.

Feuille de match 

2011
Face-à-face du KRC Genk
Face-à-face du Standard de Liège
Football en Belgique en 2011
Football en juillet 2011